

Вудберн — місто, штат Індіана
 Вудберн — місто, штат Айова
 Вудберн — місто, штат Кентуккі
 Вудберн — місто, штат Орегон
 Вудберн — переписна місцевість в окрузі Ферфакс, штат Вірджинія